Knöchel bezeichnet:
 Knöchel, einen Knochenvorsprung des Sprunggelenks an Schien- und Wadenbein
 Fingerknöchel, die bei geballter Faust vorspringenden Fingergrundgelenke, siehe Fingergelenke

Knöchel ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Knöchel (1903–1986), deutscher Politiker (KPD), MdR
 Swen Knöchel (* 1973), deutscher Politiker (Die Linke)
 Wilhelm Knöchel (1899–1944), deutscher Politiker (KPD), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:

 Knöchl